L'imperatore Ren Zong (1022-1063) della dinastia Song.
 L'imperatore Ren Zong (1285-1320) della dinastia Yuan.